Fishbourne – miejscowość w hrabstwie West Sussex (Anglia)
 Fishbourne – miejscowość na wyspie Wight (Anglia)